Pienisalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pienisalo (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Pienisalo (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar